Bomílcar I, militar i darrer governant cartaginès.
 Bomilcar (Sufet), polític cartaginès (s.II aC).
 Bomilcar (general), (s.III aC), militar cartaginès.
 Bomilcar el númida, cap als serveis secrets de Numídia.